Sodastream peut faire référence à :
 Sodastream : un groupe australien constitué de Pete Cohen et de Karl Smith
 Sodastream : une société israélienne produisant et commercialisant des machines à sodas